Il Trento spumante rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Trento.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato più o meno tenue-spuma fine e persistente.
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito.
sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Trento
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Meunier
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero